Илия Попов, известен като Дели Папаз, е български просветен и църковен деец, възрожденец.

Биография 
Попов е роден около 1790 година в разложкото село Белица, което тогава е в Османската империя. Чичо е на Теофил Попвасилев и на Георги Бельов. Попов става свещеник и е виден белишки общественик, който ръководи борбата за самостоятелна българска църква. Служи само на български език и заради това влиза в остър конфликт със самоковския владика. По инициатива на Илия Попов в 1835 година е построена църквата „Свети Георги“ и е отворено килийно училище в Белица.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Български духовници от Македония
Починали в Белица
Родени в Белица